Запорожский железорудный комбинат (ЧАО «ЗЖРК») — одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины. Предприятие с иностранными инвестициями в форме частного акционерного общества.

Общие данные 

Юридический адрес: 71674, Запорожская область, Васильевский район, с. Малая Белозерка, Веселовское шоссе, 7 км.

Запорожский железорудный комбинат построен на базе Южно-Белозёрского месторождения богатых железных руд. Качество добываемой богатой руды значительно выше руд Криворожского бассейна и других месторождений Европы.

В 2015 году был введен в строй первый пусковой комплекс Переверзевского месторождения. В 2019 году на нем была добыта миллионная тонна руды.

Принятая схема вскрытия и отработки месторождения уникальна. Она включает в себя 7 стволов, людской, грузовой и транспортные уклоны.

Рудные залежи вскрыты 28 горизонтами, протяжённость непогашенных выработок находится в пределах 320 км. Горные работы ведутся в этажах 301—1140 м.

В настоящее время производственная мощность предприятия составляет более 4,5 млн тонн руды в год.

По оценкам геологов, запасы богатых железных руд в Белозёрском железорудном районе составляют до 1 млрд тонн.

На комбинате выполнен большой комплекс природоохранных мероприятий. Построен и введен в эксплуатацию дробильный комплекс по переработке пустых пород горного отвала. На сегодняшний день вся поднятая на поверхность пустая порода перерабатывается на щебеночный материал и утилизируется при закладке твердеющей смесью открытого очистного пространства, образовавшегося после добычи руды в шахте.

Объекты ЗЖРК расположены в 2 районах Запорожской области: Васильевском и Мелитопольском. Территория предприятия составляет 692 га.

Численность работающего персонала — 4,8 тысяч человек.

На горизонте 840 м ЗЖРК расположена уникальная подземная часовня святой великомученицы Варвары, покровительницы горняков. Ещё одна часовня святой Варвары расположена на территории промплощадки комбината.

Комбинат является градообразующим предприятием для города Днепрорудное.

Продукция 
Добытая руда после переработки на дробильно-сортировочной фабрике реализуется по сортам:
 агломерационная железная руда с содержанием до 62 % железа;
 мартеновская железная руда с содержанием 58 % железа.
В таблице представлены объёмы добычи руды за последние 5 лет:

Экспортные поставки железной руды производятся в Чехию, Словакию, Польшу и Австрию, на внутреннем рынке основная часть продукции поставляется на металлургический комбинат «Запорожсталь».

Акционеры 
Основными акционерами ЧАО «ЗЖРК» являются:
 фирма Minerfin, a.s. (51,1697 % акций), Словакия;
 Запорожсталь (29,5193 %), Украина;
 KSK Consulting, a.s. (19,0632 %) Чехия.

Структура предприятия 

В составе предприятия 15 основных структурных подразделений — шахты «Эксплуатационная» и «Проходческая», дробильно-сортировочная фабрика, цех закладки выработанного пространства в шахте, железнодорожный, автотранспортный, ремонтно-механический цеха, цех капитальных и текущих ремонтов, энергоцех, электроремонтный участок, участок подготовки производства, лаборатория автоматизации технологических процессов, жилищно-эксплуатационный участок, цех общественного питания и служба охраны.

Объекты социальной сферы предприятия — санаторий-профилакторий «Горняк» на берегу Каховского водохранилища (г. Днепрорудное), база отдыха «Горняк» на Азовском море (пгт Кирилловка).

История 
1948 г. — геологическая экспедиция под руководством В. В. Сусленникова обнаружила Белозёрскую магнитную аномалию общей протяженностью 64 км в длину и до 12 км в ширину.

1959 г. — Запорожским совнархозом выдан заказ институту «УкрНИИпроект» на разработку проекта строительства ЗЖРК. Создана дирекция строящегося предприятия во главе с Н. Е. Григорьевым. Генподрядчик — трест «Запорожстрой».

1961 г. — Совет Министров УССР утвердил проектное задание на строительство ЗЖРК-1 с годовой производительностью 5 млн тонн товарной и 750 тыс. тонн разубоженной руды при разработке Южно-Белозерского месторождения системой с обрушением руды и налегающих пород. Позже, в процессе строительства, выяснилось, что система с обрушением не приемлема из-за сложных гидрогеологических условий. Проходка стволов велась с предварительным замораживанием на всю глубину осадочных пород, так как выше рудной толщи расположено 7 водоносных горизонтов. А для добычи руды принята камерная система отработки с последующей закладкой выработанного пространства твердеющей смесью.

Декабрь 1961 г. — ШПУ-3 треста «Кривбассшахтопроходка» приступило к проходке Северного вентиляционного ствола.

Апрель 1963 г.  — начата проходка Грузового ствола № 2 (сдан в сентябре 1966 г.).

Май 1963 г. — начаты работы по проходке Южного вентиляционного ствола (сдан в декабре 1965 г.).

Июнь 1963 г. — начата проходка Грузового ствола № 1 (сдан в декабре 1965 г.).

Август 1963 г. — начата проходка Вспомогательного ствола (сдан в ноябре 1965 г.).

26 августа 1967 г.  — проходческой бригадой Ивана Андреевича Яна квершлагом № 1 от Южного вентиляционного ствола вскрыто рудное тело и торжественно выдана на-гора первая вагонетка железной руды Южно-Белозёрского месторождения.

19 октября 1967 г.  — выдана на-гора первая тысяча тонн руды от попутной добычи при проходке.

31 октября 1967 г.  — металлургам «Запорожстали» отправлен первый эшелон железной руды.

Апрель 1968 г. — за месяц одним забоем пройдено 706 погонных метров откаточного квершлага на горизонте 400 м, что стало высшим достижением в чёрной металлургии страны.

1 января 1970 г. — приказом по Минчермету УССР построенный ЗЖРК вошел в число действующих предприятий. Сдана первая очередь ЗЖРК мощностью 1 млн тонн.

16 февраля 1970 г.  — приказом Минчермета УССР «Запорожский ЖРК № 1» переименован в «Запорожский железорудный комбинат».

1970 г. — сдана в эксплуатацию вторая очередь ЗЖРК мощностью 2 млн тонн.

1972 г. — сдана третья очередь мощностью 1 млн тонн.

23 ноября 1971 г. — на-гора выдан первый миллион тонн руды.

11 декабря 1973 г. — добыта 5-миллионная тонна руды.

1977 г. — выдана на-гора 15-миллионная тонна руды.

Январь 1980 г. — за десять лет работы добыто 23 млн тонн богатой железной руды.

1987 г. — Институтом «УкрНИИпроект» разработан проект совместной отработки Южно-Белозёрского и Переверзевского месторождений, который утвержден Минчерметом СССР в декабре того же года.

1991 г. — начало освоения зарубежного рынка.

1997 г. — комбинат стал закрытым акционерным обществом (ЗАО) с иностранными инвестициями.

2 сентября 2003 г. — добыта 100-миллионная тонна руды с момента начала работ.

2007 г. — ЗЖРК получает лицензию на отработку Переверзевского месторождения.

18 марта 2009 г.  — на гор. 940 м был произведен первый на Украине подземный взрыв с использованием бестротилового эмульсионного взрывчатого вещества украинит-ПП-2Б. Данное событие ознаменовало начало нового этапа в ведении взрывных работ как на предприятии, так и на Украине. На сегодня доля бестротиловых ВВ составляет более 70 % всех используемых взрывчатых веществ на ЗЖРК.

20 февраля 2015 г. — добыта 150-миллионная тонна руды.

25 декабря 2015 г. — сдан в эксплуатацию первый пусковой комплекс Переверзевского месторождения.

1 января 2020 г. – ЗЖРК отметил 50-летие со дня вступления в строй.

Объемы производства 
Аглоруда:

2018 г. — 4552 тыс. т

2019 г. — 4563 тыс. т

2020 г. — 4564 тыс. т

Директора предприятия 
 Николай Емельянович Григорьев (1960—1963);
 Василий Тимофеевич Воропаев (1963—1970);
 Евгений Васильевич Беленький (1970—1977);
 Владимир Прокофьевич Драгунов (1977—1999);
 Александр Иванович Фурман (1999—2014);
 Михаил Константинович Короленко (2014—2020);
 Дмитрий Валерьевич Колесников (с 2020 г.).

Награды предприятия 
В 2004 году группой специалистов ЗЖРК в составе авторского коллектива получена Государственная премия за разработку и внедрение высокоэффективной природоохранной технологии добычи полезных ископаемых в сложных гидрогеологических условиях.

В 2013 году коллектив ЗЖРК был награждён орденом «За заслуги перед Запорожским краем» ІІІ степени, в 2017 году – орденом «За заслуги перед Запорожским краем» II степени, в 2020 году – орденом «За заслуги перед Запорожским краем» I степени. Таким образом предприятие является полным кавалером этой награды.

В 2016 году трудовой коллектив комбината был отмечен знаком «За заслуги перед городом Днепрорудное» и почетным знаком «За заслуги перед громадой Васильевского района».

В 2018 году трудовой коллектив ЗЖРК отмечен Почетной грамотой Верховной Рады Украины «За заслуги перед народом Украины».

Примечания

Ссылки 
 http://zgrk.com.ua/
 
 Профиль на сайте Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины
 

Предприятия Запорожской области
Днепрорудное